Grzegorz Małecki (ur. 1967) – były Szef Agencji Wywiadu
 Grzegorz Małecki (ur. 1950) – scenograf
 Grzegorz Małecki (ur. 1975) – aktor telewizyjny i teatralny
 Grzegorz Małecki (ur. 1984) – koszykarz